Loxsomataceae – rodzina paproci z rzędu olbrzymkowców (Cyatheales). Obejmuje dwa monotypowe rodzaje (Loxsoma i Loxsomopsis), będące taksonami siostrzanymi. Występują w Andach Ameryki Południowej sięgając na północy do Ameryki Środkowej (Loxsomopsis pearcei) oraz na Nowej Zelandii (Loxsoma cunninghamii).

Morfologia 
Kłącze długie, pełzające, solonosteliczne. Pokryte jest włoskami wyrastającymi z kolistych i wielokomórkowych nasad. Liście z blaszką podwójnie lub bardziej podzieloną. Wiązki przewodzące rozgałęziają się widlasto. Kupki zalążni ułożone na końcach żyłek wzdłuż krawędzi blaszek liściowych. Poszczególne zalążnie osadzone są na grubych i krótkich szypułkach. Gametofit pokryty jest łuskowatymi włoskami.

Systematyka 
W obrębie rzędu olbrzymkowców (Cyatheales) rodzina Loxsomataceae jest grupą siostrzaną dla kladu obejmującego monotypowe rodziny Culcitaceae i Plagiogyriaceae.

 Pozycja rodziny w rzędzie olbrzymkowców w systemie PPG I (2016)

 Podział rodziny
 rodzaj Loxsoma – z jednym gatunkiem – Loxsoma cunninghamii R. Br. ex A. Cunn., Companion Bot. Mag. 2: 366 366 1837
 rodzaj Loxsomopsis – z jednym gatunkiem – Loxsomopsis pearcei (Baker) Maxon, Proc. Biol. Soc. Wash. 46: 105 105 1933

Uwagi

Przypisy 

Olbrzymkowce